Adam Abramowicz ist der Name folgender Personen:

* Adam Abramowicz (Jesuit) (1710–??), polnischer Jesuit
 Adam Abramowicz (Politiker) (* 1961), polnischer Politiker